Le Noël de l'ouvrier est un film muet français réalisé par Louis Feuillade, sorti en 1907.

Liens externes

Film français en noir et blanc
Film muet français
Film français sorti en 1907
Film réalisé par Louis Feuillade